Юрий Вячеславович Егоров — советский и российский специалист в области радиохимии, один из основоположников Уральской радиохимической школы, профессор, заведующий кафедрой радиохимии Уральского политехнического института (ныне — кафедра радиохимии и прикладной экологии УрФУ).

Биография 
Родился 31 марта 1933 года в г. Ртищево (ныне — Саратовской области).
Окончил Физико-технический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова, Свердловск (1957), инженер-технолог. Доктор химических наук (тема докторской диссертации — «Статика радиохимических сорбционных систем с участием оксигидратов», 1970), почётный профессор Уральского государственного технического университета. Член-корреспондент РАЕН (1991).

Заслуженный деятель науки РФ, ветеран атомной энергетики и промышленности.

В 1957—1959 гг. — инженер-исследователь проблемной лаборатории Минсредмаша (п/я 329); с 1959 г. — в УПИ: аспирант, доцент кафедры «Химия и технология редких элементов» (заведующий кафедрой -Крылов Е.И.), профессор, в 1974—1999 гг. — заведующий кафедрой радиохимии, в 1976—1986 гг. — декан физико-технического факультета, профессор кафедры «Теория и методика естественнонаучного образования» Областного института развития регионального образования г. Екатеринбурга, почетный профессор УрФУ.

Специалист в области технологии радиоактивных элементов, общей и прикладной радиохимии, радиоаналитики и радиоэкологии, методологии эмпирических наук. Предложил теорию концентрирования радиоактивных микроэлементов гидрооксидами, которая нашла приложение в технологии радиоактивных микрокомпонентов и особо чистых веществ, обезвреживании жидких радиоактивных отходов. Основные труды посвящены теории межфазного распределения радионуклидов-микрокомпонентов, синтезу тонкослойных неорганических сорбентов. Подготовил 26 кандидатов наук, пятеро из них, Ю.А. Сухарев, Н.Д. Бетенеков, Л.М. Шарыгин, Е.В. Поляков, В.П. Ремез впоследствии защитили докторские диссертации. Имеет 37 авторских свидетельств на изобретения. Автор более 200 печатных работ, в том числе 5 монографий и двух справочников.Член редколлегий научных журналов: «Радиохимия» (1975—2004 гг.) и «Аналитика и контроль» (с 1997 г.). Удостоен медали ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени.

Избранные труды

Примечания 

Химики России
Персоналии:Екатеринбург
Химики СССР
Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Уральского технического университета